Rhen Var es un planeta ficticio del universo de Star Wars.

Es un planeta nevado en el borde exterior, lugar de una base jedi atacada por un ejército droide que fue defendido por Anakin Skywalker y su maestro Obi-Wan Kenobi al inicio de las Guerras Clon.
Fue una derrota inminente para los jedi, su base fue totalmente destruida y todos los jedi fueron evacuados.

En la Guerra Civil Galáctica fue una enorme ciudad que contenía un enorme palacio Imperial atacado por los rebeldes en un poderoso ejército, pero defendido por Darth Vader y el Comandante Cody.

Apariciones 
 Star Wars: Battlefront
 Star Wars: Battlefront II (Contenido de Xbox Live)
 Star Wars: Clone Wars

Planetas de Star Wars